Een titel is in het algemeen een naam, predicaat of kwalificatie. Het woord kan onder andere verwijzen naar:

bij publicaties
 de naam van een publicatie of artistiek werk (boek, plaat, film enz.):
 boektitel
 filmtitel
 hoofdstuktitel
 met betrekking tot films en andere audiovisuele producties verwijst titels ook naar de opsomming van medewerkers aan het begin en eind ervan: de titelsequentie of aantiteling en de aftiteling of eindgeneriek
 een onderdeel van een boek, in het bijzonder een wetboek; bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek, met als onderverdelingen achtereenvolgens Boek, Titel, Afdeling, artikel

bij personen
 eretitels van personen, zoals:
 adellijke titels, de onderscheiden rangen binnen de adel
 academische titel, de titel verbonden aan een academische graad
 predicaat (titel), aanduiding voor of na een naam
 titel (sport): de kwalificatie van een persoon of club als kampioen, bijvoorbeeld in "zijn titel verdedigen"

juridisch
 rechtsgrond
 algemene en bijzondere titel
 eigendomstitel, bewijs van eigendom

Andere betekenis 
De naam Titel kan ook verwijzen naar:
 Titel (Servië), een plaats in Vojvodina

Zie ook 
 niet te verwarren met tittel (schriftteken)
 titulatuur (doorverwijspagina)
 Incipit